Thul ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Gabriel Thul (* 1991), südsudanesischer Fußballspieler
 Hans Peter Thul (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Sebastian Thul (* 1980), deutscher Politiker (SPD)